Ajancingenia est un genre éteint de dinosaures théropodes oviraptoridés du Crétacé supérieur retrouvé en Mongolie.

L'espèce type et seule espèce, Ajancingenia yanshini, a été décrite par Rinchen Barsbold en 1984 sous le nom initial de Ingenia yanshini.

Étymologie 
Le nom générique provient de Ingen Khoboor, une dépression de la province mongole de Bayanhongor d'où proviennent les restes. Le nom spécifique a été donné en l'honneur de Aleksandr Leonidovich Yanshin, conseiller et mentor de Barsbold lorsque ce dernier travaillait à l'Institut paléontologique de Saint-Pétersbourg. Le nom générique étant déjà utilisé pour Ingenia mirabilis (Gerlach, 1957), le nouveau nom du genre est proposé en 2013 par Jesse Easter. Le nouveau nom est tiré du mongol аянч (ajanc, « voyageur »), qui donne comme nom complet « voyageur de Ingen ».

Genre obsolète depuis les études de C.-C. Yun (2019) et G. F. Funston (2020) et renommé Heyuannia yanshini.

Description 
H. yanshini a été décrit et nommé pour la première fois par Rinchen Barsbold en 1981, comme un nouveau genre et espèce Ingenia yanshini. Le nom «Ingenia» dérive de la dépression d'Ingen Khoboor de la province de Bayankhongor, en Mongolie, d'où il a été recueilli, tandis que le nom spécifique  yanshini a été choisi en l'honneur de l'académicien Aleksandr Leonidovich Yanshin (1911–1999), qui était conseiller et mentor de Rinchen Barsbold pendant son séjour à l'Institut paléontologique de Saint-Pétersbourg, en Russie.

Le nom générique Ingenia était préoccupé par le nom générique dIngenia mirabilis (Gerlach, 1957), un nématode tripyloïde. Ainsi, un nom générique alternatif, Ajancingenia, a été proposé par Jesse Easter en 2013. Le nom générique de remplacement est également dérivé de ajanc (аянч; un voyageur en mongol), comme une allusion occidentale au fait de sortir le pouce pour faire de l'auto-stop, en référence au premier ungual manuel d'Ajancingenia qui est deux fois plus grand que le second. Puis renommé Heyuannia yanshini en 2019 et 2020.

Classification 
Le genre est basé sur des restes principalement retrouvés dans la formation géologique de Barun Goyot. Il appartient à la famille des Oviraptoridae.

Le cladogramme suivant est construit à partir de l'analyse de Fanti et ses collègues (2012) :

Références taxinomiques

Notes et références

Liens externes 

 

Oviraptorosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 1981